Effendi – titolo nobiliare

Persone 
 Djohan Effendi – politico indonesiano
 Latif Effendi – pseudonimo di Andrea Debono, esploratore maltese

Pagine correlate 
Efendi (disambigua)